Pseudoclathrosphaerina är ett släkte av svampar. Pseudoclathrosphaerina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoclathrosphaerina